Prvaci Hrvatske u hokeju na travi na otvorenom.

popis prvaka

Vječna ljestvica 
 Mladost - Zagreb (15)
 Marathon - Zagreb (8)
 Zelina - Sveti Ivan Zelina (4) 
 Jedinstvo - Zagreb (2)
 Trešnjevka - Zagreb (1)
 Concordia 1906 - Zagreb (1)  
 zaključno sa sezonom 2021./22.

Povezani članci 
 Kup Hrvatske u hokeju na travi za muške

Vanjse poveznice  
 Hrvatski hokejski savez

Izvori 
 Hrvatski savez hokeja na travi, pobjednici prvenstava 
 sportnet.hr, Može li Zelina u novoj sezoni obraniti naslov prvaka Hrvatske? , pristupljeno 9.rujna 2016.